Nieuweweg (Haarlem), straat in Haarlem
 Nieuweweg 13 (Haarlem), gemeentelijk monument in Haarlem
 Stopplaats Nieuweweg , halte aan de voormalige Haarlemmermeerspoorlijnen
 Nieuweweg (Hoofddorp), een straat in Hoofddorp
 Nieuweweg (Hoogerheide), een straat in Hoogerheide
 Industrieterrein Nieuweweg, buurt en industrieterrein in Wijchem